SR-71 – zespół muzyczny
 Lockheed SR-71 Blackbird – samolot dalekiego zwiadu strategicznego
 SR71 – spalinowy wagon rewizyjny